„23 August” se poate referi la:

Localități din România 
 23 August, o localitate în județul Caraș-Severin,
 23 August, o localitate în județul Constanța,, reședința comunei cu același nume
 23 August, o localitate în județul Mehedinți.

Evenimente istorice 

 23 august 1595 - Bătălia de la Călugăreni Oastea aliată munteano-transilvăneană, condusă de Mihai Viteazul, a obținut o importantă victorie asupra oștilor otomane invadatoare conduse de Sinan Pașa.
 23 august 1944 - Lovitura de stat de la 23 august 1944 și trecerea României din tabăra Axei în cea a Aliaților în cel de-al doilea război mondial; fosta zi națională a României comuniste.

Vezi și 
 Stadionul "23 August", Stadionul Național din București (denumirea veche), actualul Lia Manoliu.
 Uzinele 23 August din București, foste Uzinele Malaxa, în prezent Uzinele Faur